Varus ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Varus (1557–1637), deutscher Logiker und Mediziner

Varus ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Licinius Varus, römischer Konsul 236 v. Chr.
 Marcus Plancius Varus, römischer Statthalter
 Publius Alfenus Varus, römischer Konsul und Jurist
 Publius Quinctilius Varus, römischer Senator und Feldherr
 Publius Quinctilius Varus Minor († 27 n. Chr.), römischer Senator

 Titus Clodius Vibius Varus, römischer Konsul 162

Varus steht für:
 Varus, Fehlstellung von Gliedmaßenachsen, siehe Varusstellung
 Varus, in der Antike Grenzfluss zwischen Gallien und Italien, siehe Var (Fluss) 

Siehe auch:
 Varusschlacht, Schlacht im römisch-germanischen Krieg 9 n. Chr